

Miejscowości w USA 
 Calais – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Calais – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington

Gminy w USA 
 Calais (ang. Calais Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington

Miejscowości we Francji 
 Calais –  miasto i gmina we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais-Pikardia, w departamencie Pas-de-Calais.